В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma City 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Розмарі Казалс здобула титул, у фіналі перемігши Валері Зігенфусс 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
  Розмарі Казалс (Переможниця)
  Керрі Мелвілл (1-ше коло)

 Гелен Гурлей (1-ше коло)
 Джуді Тегарт-Далтон (чвертьфінал)
 Венді Овертон (1-ше коло)
Відсутня

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims of Oklahoma City